Mosander ist der Familienname folgender Personen: 

 Carl Gustav Mosander (1797–1858), schwedischer Chemiker und Chirurg 
 Jacob Mosander († 1598), deutscher Karthäusermönch und geistlicher Schriftsteller